Rongcheng – miasto w Chinach, w prowincji Szantung
 Rongcheng – powiat w Chinach, w prowincji Hebei
 Rongcheng – dzielnica w prefekturze miejskiej Jieyang, w prowincji Guangdong